Украинский язык:

 Украинский язык — один из восточнославянских языков, национальный язык (родная речь)  украинцев.
 «Украинский язык» — первая энциклопедия, посвященная  украинскому языку.